Чарушин — русская фамилия.

Известные носители 
 Чарушин, Валерий Николаевич (род. 1951) — советский и российский химик, академик РАН.
Чарушин, Виктор Афанасьевич (1932—2002) — советский и российский шахматист.
 Чарушин, Дмитрий Яковлевич (1813—1900) — русский живописец.
 Чарушин, Евгений Иванович (1901—1965) — советский график, скульптор и писатель, сын И. А. Чарушина.
 Чарушин, Иван Аполлонович (1862—1945) — русский инженер-архитектор.
 Чарушин, Никита Евгеньевич (1934—2000) — советский художник-анималист и иллюстратор.
 Чарушин, Николай Аполлонович (1851—1937) — русский народник, издатель и фотограф, дворянин.